Le terme monère peut désigner :
 un procaryote
 une galère, un navire à voiles et rames à un seul rang